Плуто:

 Плуто — анімаційний персонаж
 Плуто — газове родовище на північному заході Австралії

Див. також 
 Плутон (значення)